Ray of Light – album Madonny
 „Ray of Light” – singel Madonny

Zobacz też 
 „Rays of Light” – singel duetu Broiler